UEFA Europa League gruppespil 2012-13 indeholder 48 hold: de syv automatisk kvalificerede, de 31 vindere af playoff-runden og de ti tabende hold fra Champions League playoff-runden.

Holdene er trukket i tolv grupper á fire, og skal spille mod hinanden hjemme og ude i et gruppespilsformat. Kampdagene er den 20. september, 4. oktober, 25. oktober, 8. november, 22. november og 6. december 2012.

Top to fra hver gruppe avancerer til anden runde, hvor de får selskab af de otte tredjepladser fra Champions League gruppespillet.

Seedning 
Lodtrækning fandt sted i Grimaldi Forum, Monaco den 31. august 2012 klokken 13.00 CEST (UTC+2).

Holdene var seedet i fire lag, baseret på deres UEFA klub koefficient fra 2012. De forsvarende mestre, Atlético Madrid, er automatisk i øverste seedningslag.

TH Forsvarende mestre. Den forsvarende mester får automatisk en top-seedning.
Q Kvalificeret gennem playoff runden
CL Tabende hold fra Champions League playoff runde.

Grupper 

Tider indtil 27. oktober (kampdag 1–3) er CEST (UTC+2), derefter (kampdag 4–6) er tiderne CET (UTC+1).

Gruppe A 

Notes
 Note 1: Anzhi Makhachkala spiller deres hjemmekampe på Lokomotiv Stadion, Moskva i stedet for deres normale stadion, Dynamo Stadion, Makhachkala, på grund af sikkerhedshensyn involverende byen Makhachkala og den autonome republik Dagestan.

Gruppe B

Gruppe C 

Notes
 Note 2: AEL Limassol spiller deres hjemmekampe på GSP Stadion, Nicosia i stedet for deres eget stadion, Tsirion Stadion, Limassol.

Gruppe D

Gruppe E 

Notes
 Note 3: Steaua București spiller deres hjemmekampe på Arena Națională, Bucharest i stedet for deres eget stadion, Stadionul Steaua, Bucharest.

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H 

Notes
 Note 4: Neftchi Baku spiller deres hjemmekampe på Tofiq Bahramov Republican Stadion, Baku i stedet for deres eget stadion, Ismat Gayibov Stadion, Baku.

Gruppe I 

Notes
 Note 5: Ironi Kiryat Shmona vil spille deres hjemmekampe på Kiryat Eliezer Stadion, Haifa i stedet for deres eget stadion, Municipal Stadion, Kiryat Shmona.

Gruppe J

Gruppe K 

Notes
 Note 6: Rapid Wien spiller deres hjemmekampe på Ernst-Happel-Stadion, Wien i stedet for deres eget stadion, Gerhard-Hanappi-Stadion, Vienna.

Gruppe L

Referencer

Eksterne Links 
 UEFA Europa League (officiel webside)

Fodbold i 2012
Gruppespil 2012-13